Bharata, que en escritura devanagari se escribe भरत (bharata), y que en sánscrito significa literalmente ‘ser mantenido’ o ‘siendo mantenido’, es un término muy popular en la India.

Representa, entre otros:

 Bhárata, un mítico rey de India, el primero de los doce chakravartin (‘emperadores’); según algunos, le dio su nombre al país.
 Bhárata, otro nombre de un Manu, que le dio nombre al país, de acuerdo con el Visnú-purana.
 Bhárata, según el Ramaiana, uno de los cuatro hijos del rey Dasharatha, y hermano menor del dios Rama.
 Yada Bhárata (Bhárata el Tonto), el mayor de los cien hijos del santo rey llamado Rishabha.
 Bhárata Muni, musicólogo indio, autor del Natia-sastra (texto sobre arte dramático y danza).
 Bhárata, otro nombre de Agni (dios del fuego), ‘que es mantenido vivo’ para el bien de la humanidad.
 Bhárata, otro nombre de Rudra (de quien los Maruts se consideran sus hijos).
 Bhárata, otro nombre de Manu Bhautia.<ref>Según el Markandeia-purana.</ref>
 Bhárata, hijo de Dhruva Saṃdhi y padre del sabio Asita.
 Bharat, un clan de rajputs que se encontraban en el distrito Jhelum en Pakistán.Bhārata o Bhārat, que en letra devánagari se escribe भारत, que en sánscrito significa literalmente ‘que desciende de Bharāta’, puede referirse a:
 Bhárata Varsha, ‘país de [el rey] Bhárata’, nombre sánscrito e hindi de la República de la India.
 Otro nombre de Agní (dios del fuego).
 Bhárata Rishi, un rishi (sabio) autor de los himnos 5.27 y 3.23 del Rig-veda (el primer texto de la literatura de la India, de la segunda mitad del II milenio a. C.).
 los bháratas, una tribu nombrada en el Rig-veda.
 Bhárata, un antiguo texto épico que formó la historia central del Majabhárata'', y que poseía una longitud de una cuarta parte del texto extendido.
 Bharat merino, una raza de ovejas;
 Bharat Petroleum, empresa petrolífera india, nacionalizada en 1976.

Notas

Véase también 
 Etimología de los nombres de la India

Palabras en sánscrito
Nombres indostánicos
Nombres masculinos